«Путь ко Христу» () — христианская книга Эллен Уайт, одного из основателей Церкви адвентистов седьмого дня. Впервые опубликована в 1892 году, а в 1986 году адвентистским (Церковь АСД) издательством  были куплены авторские права на книгу и добавлена новая глава «Любовь Бога к человеку».

С тех пор книга была переведена на 150 языков мира и разошлась общим тиражом свыше 25 миллионов экземпляров. Адвентисты рассылают книгу в дома американцев, на ноябрь 2008 года было разослано более 18 миллионов экземпляров .

Книга обсуждает путь ко Христу для каждого отдельного человека, рассказывает о раскаянии, признании, вере, принятии, росте во Христе и молитвах.

Примечания

Ссылки 
 Англоязычный текст книги на официальном сайте автора
 Русскоязычный текст книги на e-reading.club

Книги 1892 года